Dzitnup bezeichnet:

 Dzitnup (Campeche), Ort in Mexiko
 Dzitnup (Yucatán), Ort in Mexiko